Miejscowości w USA:
 Delphos – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Delphos – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Delphos – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Allen